

Cinema e teatro
Sally – musical di Broadway del 1920
Sally – film diretto da Alfred E. Green nel 1925 (tratto dal musical)
Sally – film diretto da John Francis Dillon nel 1929 (remake)
Sally – personaggio del film Nightmare Before Christmas

Letteratura
Sally – racconto breve di Isaac Asimov

Musica
Sally – canzone di Vasco Rossi dall'album Nessun pericolo... per te
Sally – canzone di Fabrizio De André, dall'album Rimini
Long Tall Sally – canzone di Blackwell, Johnson e Penniman, cantata da Little Richard (pseudonimo di Penniman) e in seguito dai Beatles

Onomastica
Sally – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Sara

Televisione
Sally – serie televisiva statunitense del 1957
Sally – serie televisiva svedese del 1999